Михаи́л Ка́рпов:
 
 Карпов, Михаил Георгиевич (1948—2004) — российский диплломат.
 Карпов, Михаил Константинович (1904—1972) — дорожный строитель «Дальстроя», основатель посёлка Хандыга в Якутии.